El término El Salado puede referirse:

a El Salado, localidad argentina del Departamento Tinogasta;
a El Salado, localidad chilena de la comuna de Chañaral;
a Villa del Rosario-El Salado, localidad colombiana en el departamento de Bolívar;
a El Salado, un tianguis en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México.